50 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 8 sierpnia, a finał 9 sierpnia.

W tej konkurencji wzięły udział 74 zawodniczki z 67 krajów.

Złoty medal zdobyła Jennie Johansson reprezentująca Szwecję. Srebro wywalczyła Alia Atkinson z Jamajki. Brąz przypadł Rosjance Juliji Jefimowej.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:08.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 17:56.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 17:39.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015